Джо Даллесандро (, полное имя ; род. 31 декабря 1948) — американский киноактер, считался секс-символом кинофабрики Энди Уорхола, по словам культового режиссёра Джона Уотерса, «навсегда изменивший восприятие мужской сексуальности в кино».

Биография 
Родился в семье итальянского моряка, перебравшегося в Пенсаколу. Был воспитан в детском доме с братом, который погиб в припадке аутоасфиксиофилии. В подростковом возрасте зарабатывал на жизнь проституцией и позировал ню для фотографов, а также снялся в одном гей-порнофильме.

В 1967 году Даллесандро встретил Энди Уорхола и Пола Моррисси. С тех пор он стал незаменимым элементом того альтернативного киномира, который создавала киностудия «Фабрика Уорхола». В ранних лентах Моррисси обнажённый Даллесандро беззаботно, не произнося ни слова, бродит где-то на фоне, придавая сценам элемент загадки. В 1968 году он сыграл роль мужчины, торгующего своим телом, чтобы заработать на аборт подруге своей жены, в нашумевшем фильме Моррисси «Плоть», который был объявлен журналом Rolling Stone лучшей лентой года.

После съемок в фильмах «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974) Даллесандро решил не возвращаться из Европы в США и стал сниматься у французских и итальянских режиссёров (например, у Луи Маля в «Чёрной луне»). В 1976 году Даллесандро сыграл главную мужскую роль (гея Красски, влюбившегося в юную барменшу) в первом полнометражном фильме Сержа Генсбура «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет».

В начале 1980-х годов он принял предложение Фрэнсиса Форда Копполы сыграть роль итальянского гангстера Лаки Лучано в картине «Клуб „Коттон“». Позднее стал управляющим отеля в центральной части Голливуда.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Сайт Джо Далессандро

Фотомодели США
Порноактёры США
Актёры гей-порно
Фотомодели по алфавиту
Персоналии:Фабрика